Esperia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Jacob Hübner 1825. Esperia ingår i familjen praktmalar, (Oecophoridae).

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Praktmalar
Esperia